Filip Forsberg (né le  à Östervåla en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Leksands IF, il découvre l'Allsvenskan en 2011. Il est sélectionné au deuxième tour en  position par le Sibir Novossibirsk au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2011. Il est choisi au premier tour, en  position par les Capitals de Washington lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012.

Le 13 juillet 2012, il signe un contrat de trois ans avec les Capitals. Il est échangé le  aux Predators de Nashville en échange de Martin Erat et de Michael Latta.

Le , il marque son premier tour de chapeau dans la LNH contre les Maple Leafs de Toronto.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Autres activités 

En 2023, Filip Forsberg devient actionnaire minoritaire du Nashville SC, club américain de football évoluant en Major League Soccer.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2010-2011 || Leksands IF || Allsvenskan ||10 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Leksands IF || Allsvenskan ||43 ||8 ||9 ||17 ||33 ||10 ||2 ||1 ||3 ||0 
|-
|2012-2013 || Leksands IF || Allsvenskan || 38|| 15|| 18|| 33|| 16|| 9|| 5|| 4|| 9|| 6
|-
|2012-2013 || Predators de Nashville || LNH || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Predators de Nashville || LNH || 13 || 1 || 4 || 5 || 4 || - || - || - ||- || - 
|-
| 2013-2014|| Admirals de Milwaukee || LAH || 47 || 15 || 19 || 34 || 14 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2014-2015 || Predators de Nashville || LNH ||82 ||26 ||37 ||63 || 24|| 6||4 ||2 || 6||4 
|-
| 2015-2016 || Predators de Nashville || LNH || 82 || 33 || 31 || 64 || 47 || 14 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2016-2017 || Predators de Nashville || LNH || 82 || 31 || 27 || 58 || 32 || 22 || 9 || 7 || 16 || 14
|-
| 2017-2018 || Predators de Nashville || LNH || 67 ||26 || 38||	64|| 38||13 || 	7 ||9 ||16|| 2
|-
|2018-2019 || Predators de Nashville || LNH || 64 || 28 || 22 || 50 || 26 || 6|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2019-2020 || Predators de Nashville|| LNH ||63 || 21 || 27 || 48 || 29 || 4 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
| 2020-2021 || Predators de Nashville || LNH || 39 || 12 || 20 || 32 || 16 || 6 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2021-2022 || Predators de Nashville || LNH ||69 ||42 ||42 ||84 ||22 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6

| 566 || 220 || 249 || 469 || 238 || 75 || 29 || 24 || 53 || 40

Au niveau international 

| 2011 || align=left| Suède U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 6|| 4|| 2|| 6|| 2|| +7||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2012 || align=left| Suède U20|| align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -1||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2012 || align=left| Suède U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 6|| 5|| 2|| 7|| 6|| -1||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 3|| 2|| 5|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2014 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 4|| 8|| 12|| 2|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2015 || align=left| || align="left"| Championnat du monde || 8|| 8|| 1|| 9|| 10|| +5|| align="left"|  place
|-
| 2016 || align=left| Suède || align=left|Coupe du monde || 4 || 1 || 1 ||2 || 2 || +1 || align=left|Défaite en demi-finale
|-
| 2018|| align=left| Suède || align=left|Championnat du monde ||4 ||2 ||1 ||3 ||0 ||+4 || align=left| Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde moins de 18 ans 
 2012 : nommé meilleur attaquant

Championnat du monde junior 
 2013 : nommé dans l'équipe d'étoiles

Ligue nationale de hockey 
 2014-2015 :
 sélectionné dans l'équipe d'étoiles recrues
 participe au  Match des étoiles de la LNH
 nommé recrue du mois de novembre (2014)

Notes et références 

Naissance en août 1994
Naissance dans le comté d'Uppsala
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Choix de repêchage du Sibir Novossibirsk
Joueur du Leksands IF
Joueur des Predators de Nashville
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Champion du monde de hockey sur glace